Als Neunfarbenpitta werden zwei Arten der Pittas bezeichnet:
der Bengalenpitta (Pitta brachyura)
der Nymphenpitta (Pitta nympha)